Жаспа́р () — французьке прізвище.

Персоналії 
 Анрі Жаспар (1870—1939) — бельгійський католицький і політичний діяч.
 Таїсія Жаспар (1912—1986) — українська художниця і письменниця.

Французькі прізвища